Исход:
 Исход — массовый выход евреев из Египта, описанный в Книге Исход.
 Книга Исход — вторая книга Торы и Библии.
 «Исход» — исторический роман американского писателя Леона Юриса, 1958 год.
 «Исход» — поэма на уэссекском диалекте древнеанглийского языка. 
 «Исход» — корабль, перевозивший нелегальных еврейских эмигрантов в Палестину в конце 1940-х годов.
 «Исход» — крупнейшая и старейшая в мире межконфессиональная христианская организация движения экс-геев.

 Фильмы
 «Исход» — экранизация одноимённого романа Леона Юриса, США, 1960 год. Режиссёр — Отто Премингер.
 «Исход» — героико-приключенческий фильм, СССР — Монголия, 1968 год. Режиссёры — Анатолий Бобровский, Жамьянгийн Бунтар.
 «Исход» — индийский фильм, режиссёр Рабиндра Дхармарадж.
 «Исход» — советский фильм Олега Урюмцева.
 «Исход» — короткометражный фильм Стива Маккуина.
  — гонконгский фильм Хо-Чунг Панга.
 Исход: Цари и боги — американский фильм Ридли Скотта.
 «Исход» — финал первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».

Математика 
 Элементарный исход — элемент пространства элементарных событий.

См. также 
 
 Исходный район
 Exodus (значения)